Список независимых государств, отсортированных по их низшим точкам над уровнем моря в порядке убывания.

См. также 
 Список стран по высшей точке

Источники 
 

Минимальные высоты